Le tournoi de tennis de Cincinnati est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 2005, classée en catégorie Tier III, se dispute du 18 au .

Patty Schnyder remporte le simple dames. En finale, elle bat Akiko Morigami, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Laura Granville et Abigail Spears.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Cincinnati
 Saison 2005 de la WTA

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

WTA 2005
Cincinnati
Tennis aux États-Unis en 2005
Tennis en juillet 2005